Медиа́нта (от лат. media — средняя) — тональная функция в мажорно-минорной тональности классико-романтического типа. Медиантами называют созвучия, образующиеся на III и VI ступенях лада.

 Верхняя медианта (медианта) — III ступень лада , находящаяся между I и V ступенями, то есть между тоникой и доминантой. 
 Нижняя медианта (субмедианта) — VI ступень лада, находящаяся между IV и I ступенями, то есть между субдоминантой и тоникой.
Трезвучие, построенное на одной из медиант, имеет двойственное (бифункциональное) звучание: помимо своей основной функции, а именно, III ступень - функция доминанты, VI ступень - функция субдоминанты, медиантное трезвучие, заключающее в себе два общих звука с тоническим трезвучием, может восприниматься как тоническая функция. В музыке широко используется аккорд TSVI как тоническая гармония (так называемый прерванный каданс). 

Медиантные трезвучия обозначаются - TSVI и TDIII.

См. также 
 Лад 
 Тональность 
 Аккорд 
 Параллельные тональности

Примечания

Литература 
 http://bookree.org/reader?file=1516540&pg=2
 http://www.belcanto.ru/medianta.html
 http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1867&Itemid=914

Музыкальные термины